«Awake» — альбом гурту Godsmack, випущений 2000 року.

Список пісень 

Japanese bonus tracks

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Godsmack
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми